Vons steht für:
 eine Ortschaft in der Gemeinde Marigny-Saint-Marcel im Département Haute-Savoie, Frankreich
 eine Ortschaft in der Gemeinde Bians-les-Usiers im Département Doubs, Frankreich

VONS steht für:
 Vollständiges Orthonormalsystem

Siehe auch:
 Lai da Vons, ein See im Kanton Graubünden, Schweiz